Pogoń ist der polnische Name des Wappenmotivs Pahonja (Heraldik).

Polnische Sportvereinen:
 Pogoń Lwów
 Pogoń Prudnik
 Pogoń Siedlce
 Pogoń Stettin

Siehe auch:
 Pogoń (Sosnowiec), Stadtteil von Sosnowiec in der Woiwodschaft Schlesien